Rübke bezeichnet:
 Rübke (Neu Wulmstorf), Gemeindeteil der Einheitsgemeinde Neu Wulmstorf, Niedersachsen

Rübke ist der Familienname folgender Personen:
Jutta Rübke (* 1947), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Rüpke